Die 1. Amateurliga Nordbaden 1966/67 war die 17. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde der ASV Feudenheim, der sich in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd nicht durchsetzen konnte.

Der ASV Durlach, Germania Untergrombach und die SG Kirchheim/Heidelberg mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der 1. FC Birkenfeld und der FC Neureut. Aus der Regionalliga Süd musste der 1. FC Pforzheim absteigen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1966/67 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1966/67 auf ASC-Neuenheim.de

1966
Fußballsaison 1966/67